Polska Liga Koszykówki 1991/1992

Tabela po I rundzie

Druga runda 
W drugiej rundzie zespoły podzielono na tzw. szóstki z zaliczeniem dotychczasowych wyników. Sześć najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej grało między sobą o rozstawienie przed play-off, a drużyny z miejsc 7–12 walczyły o dwa miejsca premiowane grą w play-off. Prawo gry w play-off wywalczyły ostatecznie zespołu Stali Stalowa Wola i Astorii Bydgoszcz.

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Stal Bobrek Bytom – Lech Poznań 3 - 1 (75:77, 88:76, 70:68, 72:70)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Astoria Bydgoszcz – Polonia Warszawa 96:101, 83:94
 Stal Stalowa Wola – Zastal Zielona Góra 66:66, 75:66

o 5. miejsce 
 Stal Stalowa Wola – Polonia Warszawa 97:86, 85:99

o 7. miejsce 
 Astoria Bydgoszcz – Zastal Zielona Góra 101:80, 83:89

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Pogoń Szczecin i Spartakus Jelenia Góra oraz Nobiles Włocławek (w miejsce Astorii Bydgoszcz, która po sezonie wycofała się z rozgrywek).

Najskuteczniejsi strzelcy 
 Maciej Zieliński (Śląsk) - 953
 Arunas Vysockas (Aspro) - 944
 Keith Williams (Śląsk) - 870
 Roman Olszewski (Astoria) - 862
 Jurij Kosenko (AZS Lublin) - 820

Polska Liga Koszykówki
1991 w koszykówce
1992 w koszykówce
1991 w polskim sporcie
1992 w polskim sporcie